Смешанная авиационная бригада Северной Македонии () — тактическое соединение в вооружённых силах Северной Македонии, включающее в себя формирования армейской авиации и ПВО.

История

Боевой состав

Пункты базирования 

На территории страны расположены 17 аэродромов, два из которых — Охрид и Петровец, имеющие бетонированные ВПП длиной 2400 м и более, пригодны для использования военной авиацией. Оперативная ёмкость — 36 самолётов.

Вооружение и военная техника 
Данные о технике и вооружении ВВС Северной Македонии взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Опознавательные знаки

Знаки различия

Генералы и офицеры

Сержанты и солдаты

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВВС Республики Македонии
  Voeno vozduhoplovstvo na Armijata na Republika Makedonija at Ex Yu Aiur forces
  Macedonia Air Force at Aeroflight
  Macedonian Air Arms at Scramble
 Protiv Vozdusna Odbrana i VoenoVozduhoplovstvo na Armijata na Republika Makedonija at Dragans aviation corner

Вооружённые силы Северной Македонии
Северная Македония
Воинские части и формирования, созданные в 1992 году